NK Mračaj je nogometni klub iz Runovića u Imotskoj krajini. .

Povijest 
Nogometni klub Mračaj Runovići osnovan je 1964. godine, kao prvi klub na prostoru tadašnje imotske općine. Prvi predsjednik bio je Ivan Jakić-Tica, a prvu službenu utakmicu odigrao je u Runoviću protiv Tekstilca iz Sinja i pobijedio rezultatom 3:1. Kao prvi strijelac u povijest je ušao Marko Bitanga-Buđin. U svojoj bogatoj povijesti ovaj klub je stvorio nekoliko igrača koji imaju svoje mjesto i u svjetskoj povijesti nogometa. 

Danas klub ima oko 100 registriranih igrača koji su uglavnom iz Runovića. Kao rijetko koji klub ovog ranga Mračaj se može pohvaliti da su u njegovim redovima ponikla čak tri kapetana reprezentacije. To su Ivan Buljan i Ivan Gudelj kao kapetani tadašnje Jugoslavije te Zvonimir Boban kao kapetan Hrvatske.

Poznati igrači 
Poznati igrači koji su igrali u Mračaju. Svi su prve nogometne korake napravili u ovom klubu:
Ivan Iko Buljan
Ivan Gudelj
Stanko Mršić
Branko Tucak
Mladen Karoglan
Dražen Boban
Zvonimir Boban

Izvori 

Mračaj
Runovići